Сасье́рж-Сен-Марте́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.

Коммуна расположена на расстоянии около 280 км на юг от Парижа, 165 км на юг от Орлеана, 45 км на юго-запад от Шатору.

Население 
Население — 329 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini